Lyaskovets kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Ljaskovets, kommun, Veliko Tarnovo, 
 Ljaskovets (ort), Veliko Tarnovo, Obsjtina Ljaskovets, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar